Старозятцинское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Второе по величине муниципальное образование района. Административный центр — село Старые Зятцы.

Законом Удмуртской Республики от 11.05.2021 № 43-РЗ к 25 мая 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Географическое положение 
Старозятцинское сельское поселение находится на северо-западе Якшур-Бодьинского района и граничит с:
 Варавайским сельским поселением на юго-западе;
 Лынгинским сельским поселением на востоке;
 Кекоранским и Чуровским сельскими поселениями на юго-востоке;
 Селтинским районом на северо-западе;
 Игринским районом на севере.

Населённые пункты

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Якшур-Бодьинского района